Olympische Winterspelen 1972, de elfde editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Sapporo
Olympische Zomerspelen 1972, de twintigste editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in München